Восточный (Брединский район) — поселок в Брединском районе Челябинской области. Входит в Павловское сельское поселение. 

Поселок основан в 1-й половине 1950-х гг. при отделении № 7 конезавода 146-го. Официально зарегистрирован в 1954.

География 
Расположен в юго-западной части района, на берегу реки Поперечной. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 40 км.

Население 

(в 1970 — 449, в 1983 — 324, в 1995 — 282)

Улицы 
Молодежная улица
Целинная улица
Центральная улица
Школьная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа
 Библиотека
 Клуб

Примечания 

Населённые пункты Брединского района